L’edizione 1970-71 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo quindicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Dimitar Yakimov del CSKA Septemvriysko zname Sofia con 26 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa nazionale

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1970-71.
 Marica Plovdiv retrocesso in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1971-1972: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1971-1972: Botev Vraca e Lokomotiv Plovdiv qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Campionato bulgaro di calcio